Прангліміне Міксіке () — онлайновий математичний тренажер, платформа для проведення тренувань і змагань з усного рахунку для всіх зареєстрованих користувачів незалежно від віку, інтелектуальна гра-змагання, яка є одним з видів діяльності, що проводяться освітнім середовищем Міксіке.

Загальна ідеологія 
Назва змагання «Прангліміне» пішло від назви острова Пранглі в Естонії, де зусиллями директора школи Kalev Poldsaar було розроблено алгоритм і проведено перші змагання з усного рахунку. Команда Міксіке багато років активно працювала над розвитком змагань з усного математичного рахунку в школах Естонії і тепер це вже міжнародні змагання, в яких можуть брати участь учні всіх класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, вчителі, викладачі, батьки.
Змагання Прангліміне проводяться в Естонії, Латвії, Литві, Словенії та Україні. Щороку в змаганнях беруть участь понад 30 000 учасників. Тренувальні майданчики та майданчики для змагань Прангліміне є складовою частиною освітнього онлайн середовища Міксіке, яке надає можливість вчителям, учням і батькам створювати та використовувати власні навчальні онлайн матеріали, а також використовувати онлайн-колекцію навчальних матеріалів, яку спільними зусиллями створили педагоги-учасники проекту.
Також освітнє онлайн середовище Міксіке дозволяє організовувати та проводити навчальні змагання серед учнів школи, між учнями різних шкіл області або країни, а також між школами різних країн Європи. З 1994 року Міксіке працює в Естонії та інших європейських країнах, бере участь в освітніх проектах Європейського Союзу.
У 2011 році розпочалась співпраця Міксіке з Україною за підтримки Arengukoostöö Programm  Міксіке в Україні» реалізовувався у Криму. У 2014 році, у зв'язку із соціально-політичними подіями в Україні та анексією Криму Російською Федерацією, проект продовжив свою роботу на материковій Україні. Пілотним регіоном для реалізації проекту було обрано Львівську область. Успішний досвід реалізації проекту у 2014-2015 навчальному році знайшов підтримку у Міністерстві освіти і науки України  дозволив організаторам та донорам проекту ініціювати його продовження та поширення в інших регіонах України. Проект сприяє розвитку зв’язків між навчальними закладами України, Естонії та інших країн Євросоюзу, підвищення якості та ефективності навчання за допомогою інформаційних технологій, підвищення кваліфікації вчителів у селах і малих містах, розширення можливостей розвитку онлайнового навчання. Співпраця в рамках проекту - це рівноправне партнерство.
Завдяки грантовій підтримці Arengukoostöö Programm (Estonian Development Cooperation) Міністерства закордонних справ Естонії всі заходи для навчальних закладів України організовуються та проводяться безкоштовно.

Тренувальні майданчики 
На тренувальному майданчику учасники можуть вибрати завдання за своїми силами, наприклад, множення і ділення натуральних чисел, цілих чисел, заповнити пропуски або порівняти. Перед учасником з'являється поле з завданнями, йде час, відображається кількість балів. Завдання: виконати якомога більше завдань з мінімальними помилками. По закінченні виконання вправи користувач отримує на екрані звіт про кількість виконаних вправ та помилки, які він допустив. Жоден робочий зошит не вмістить в себе таку кількість завдань, яке поміщається на одному тренувальному майданчику. Вчителі можуть використовувати майданчик і на уроках, і як домашнє завдання.
Тренувальні майданчики поділені на три категорії: Тренування з натуральними числами, Тренування з цілими числами та Тренування з десятковим дробами. Друга та третя категорія містять по 7 типів вправ (Додавання, Віднімання, Додавання/Віднімання, Множення, Ділення, Множення/Ділення та Випадковий), а перша - 9 типів (додатково Порівняння та Вставити пропущене). Завдання в кожному з типів поділені за рівнями складності (від 1 до 6). Тренування можливе в двох режимах - Стандарт та Спринт. В режимі Стандарт на кожен з рівнів дається 40 секунд. Перехід на вищий рівень здійснюється за умови отримання певної кількості балів. Також користувач може вибрати тренування лише на одному рівнів протягом 240 секунд. В режимі Спринт на все тренування дається 190 секунд. Перехід на наступний рівень відбувається при виконанні 5 завдань. При помилці рівень зменшується на 1. Якщо користувач авторизований на сайті, то його результат відображається в таблиці. Таблиця результатів передбачає фільтр даних за класами учнів, навчальним закладом та територіальною ознакою. Для заповзятих прихильників швидкісного усного математичного рахунку створено мобільний додаток Міксіке, який допомагає тренуватись використовуючи мобільний телефон або планшет в off- та on-line режимах.

Змагання

Правила змагань
Щорічно проводяться офіційні національні та міжнародні змагання, які  проходять у декілька етапів. В Україні, на попередніх етапах учасники змагаються в триатлоні де вони повинні за 20 хвилин виконати 3 різних, наперед визначених вправи. Для кожного віку вибираються свої завдання. За результатами попередніх етапів визначаються учасники, що потрапляють в очний фінал. З 2016 року проводяться обласні та національний фінали. В  фіналі учасники змагаються в п'ятиборстві, де на виконання 5 вправ дається 50 хвилин. Перелік вправ для попередніх та фінальних змагань визначаються організаторами перед початком нового сезону. Вправи, що входять до фінальних змагань однакові для всіх країн - учасниць змагань Змагання проводяться в 6 вікових категоріях (1-3 клас, 4-6 клас, 7-12 класи хлопці, 7-12 класи дівчата, дорослі чоловіки та дорослі жінки).  В змаганнях беруть участь як діти так і вчителі, і батьки учнів. У змаганні з'явилися цілі сімейні команди. Також в багатьох регіонах України проводяться місцеві чемпіонати шкіл, міст, районів. Долучитись до змагань може будь-хто, зареєструвавшись на сайті проекту.

Історія змагань
Міжнародні змагання з усного рахунку Прангліміне проводяться з 2003 року. Спочатку в них брали участь 3 балтійські країни - Естонія, Латвія та Литва. В 2008 році до змагань долучилась Словенія, а з 2013 - Україна. За час проведення змагань чемпіонами стало 35 учасників (Естонія - 23, Литва - 7, Латвія -2, Словенія - 2, Україна - 1), медалістами - 85 учасників (Естонія - 55, Литва - 14, Латвія -9, Словенія - 6, Україна - 2)

Загальна статистика 2003-2018

Кількість медалей отриманих в 2003-2018 роках

Медалісти міжнародних змагань 2003-2018 років. 
Зеленим кольором виділені учасники змагань поточного року.

Зведена таблиця учасників національних та міжнародних змагань (Україна) (2013-2017р.)

2013 рік

Міжнародний фінал.  
Алушта (Україна) 2013-05-11

Чемпіонат АР Крим 
23.03.2013 (Сімферополь, Керч). Першість проводилась окремо по кожному класу.

2012 рік. 
Міжнародний чемпіонат.

28.04.2012. Рокишкис (Rokiškis). Литва

2011 рік. 
Міжнародний чемпіонат.  Чрномель, Словенія. 2011-05-02

Див. також 
 Усні обчислення
 Прангліміне-2014
 Прангліміне-2015
 Прангліміне-2016

Посилання 
 Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaare tervitus Привітання завідувачки департаменту Міністерства освіти Естонії Ірене Кяосаар
 Міксіке-Вебсекція "ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАПОТЕНЦІАЛУ ОСВІТНІХ ОНЛАЙНОВИХ СЕРЕДОВИЩ” в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПРАКТИЧНА МЕДІАОСВІТА: ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ»
 Учень 9-ї школи - призер міжнародного конкурсу в Словенії
 Талант рахувати
 Estonia's Got Talent - Winner Kadi Liis Saar 
 Відеозвіт про Світовий Чемпіонат - 2014

Примітки

 
Розумові розваги
Мислення
Математичні змагання